2 miejscowości w Polsce: 
 Ratowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Czernica 
 Ratowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Lipno